Amia Linnaeus, 1766 – rodzaj ryb z rodziny amiowatych
 Amia Gronow, 1763 – synonim rodzaju Apogon
 Amia Browne, 1789 – synonim rodzaju Megalops
 amia, miękławka (Amia calva) – gatunek ryby amiokształtnej
 amia, lichia długopyska (Lichia amia) – gatunek ryby okoniokształtnej